Steve Jones (atleet), een voormalige langeafstandsloper uit Wales.
 Steve Jones (gitarist), een Brits rock-'n-roll gitarist en zanger.
 Steve Jones (golfer), Amerikaans golfer
 Steve Jones (piloot), een Brits piloot en kunstvliegenier in de Red Bull Air Race World Series.
 Steve Jones (voetballer), Noord-Iers voetballer
 Steve Jones (wielrenner), een Brits wielrenner

Zie ook 
 Steven Jones (doorverwijspagina)
 Stephen Jones (doorverwijspagina)